Trichogenes är ett släkte av fiskar. Trichogenes ingår i familjen Trichomycteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Trichogenes